BMF kan syfta på;

 BMF-nät – en typ av kabel-TVnät, se Bredbandiga multifunktionsnät
 BMF – finansministeriet i Tyskland Bundesministerium der Finanzen
 BMF – finansministeriet i Österrike, se Bundesministerium für Finanzen
BMF-plaketten –  ett litterärt pris som delas ut av Svenska bokhandelsmedhjälpareföreningen